Daniel kan som auktorsförkortning betyda:

 Franz Daniel
 M.J. Daniel
 Thomas Franklin Daniel
 Hermano Daniel

Robotskapade auktorsförkortningar